Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Carlos Costa 7-6(6), 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Assente
 Ivan Lendl (primo turno)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)

 Sergi Bruguera (campione)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Carlos Costa (finale)
 Jordi Arrese (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1992
ATP Tour 1992